Lancia 037 – sportowy samochód produkowany przez włoską firmę Lancia w latach 1982–1983. Było to 2-drzwiowe coupé zbudowane z myślą o udziale w rajdach grupy B. Do napędu użyto doładowanego mechanicznie czterocylindrowego silnika rzędowego o pojemności 2 litrów. Moc przenoszona była na koła tylne poprzez 5-biegową manualną skrzynię biegów. Pod względem konstrukcyjnym samochód nawiązywał do modelu Montecarlo. Następcą została Lancia Delta S4.

Markku Alén, Attilio Bettega i Walter Röhrl zdobyli dla przy pomocy Lancii 037 zwyciężyli Rajdowe Mistrzostwa Świata Konstruktorów w 1983 roku. Był to ostatni samochód tylnonapędowy, który zdobył tytuł mistrzowski WRC.

Źródłem napędu został dwulitrowy silnik R4 DOHC (pochodzący od Fiata 131) z doładowaniem mechanicznym zamiast turbosprężarki. Rozwiązanie to niwelowało zjawisko turbodziury. Początkowo silnik osiągał moc 269 KM (198 kW), później został wzmocniony do 304 KM (224 kW - Evolution I). Ostateczna wersja 037, Evolution II, wyposażona była w rozwierconą do 2111 cm³ jednostkę o mocy maksymalnej 330 KM (242 kW).

Dane techniczne (Stradale)

Silnik 
 R4 2,0 l (1995 cm³), 2 zawory na cylinder, DOHC, doładowanie mechaniczne
 Średnica × skok tłoka: 84,00 mm × 90,00 mm 
 Stopień sprężania: 7,5:1
 Moc maksymalna: 208 KM (153 kW) przy 7000 obr./min
 Maksymalny moment obrotowy: 226 N•m przy 5000 obr./min

Osiągi 
 Prędkość maksymalna: 220 km/h

Starty w Rajdowych Mistrzostwach Świata

Bibliografia 
 
 

037
Samochody tylnonapędowe
Samochody z lat 80.
Samochody sportowe
Samochody rajdowe
Coupé